

Toponyme 

 Barbaza, municipalité de la province d'Antique, aux Philippines.

Patronyme 

 Auguste Barbaza (1845-1912), viticulteur et homme politique français.
 Fabrizio Barbazza (1963-), pilote automobile italien.
 Manon Barbaza (1995-), pentathlonienne française.
 Paul Barbaza (1993-), joueur de rugby à XIII français.
 Yves Barbaza (1893-1971), as français de l'aviation de la Première Guerre mondiale.
 Yvette Barbaza (1914-2009), géographe française.